Vygantas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Wiegand.

Personen 
Vygantas Vareikis (* 1960),  Historiker, Professor und Politiker von Klaipėda

Siehe auch 
Vygandas 
Vigantas

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname